Улица Родимцева и Улица Генерала Родимцева — название улиц в различных населённых пунктах, названные в честь Дважды Героя Советского Союза Александра Ильича Родимцева.

Улица Родимцева:
 Улица Родимцева — улица в Конотопе
 Улица Родимцева — улица в Оренбурге
 Улица Родимцева — прежнее название Воздвиженской улицы в Чернигове

Улица Генерала Родимцева:
 Улица Генерала Родимцева — прежнее название улицы Степана Хоменко в Белополье
 Улица Генерала Родимцева — прежнее название улицы Ореховатский путь в Киеве
 Улица Генерала Родимцева — прежнее название улицы Кременчугских артиллеристов в Кременчуге
 Улица Генерала Родимцева — улица в Кропивницком
 Улица Генерала Родимцева — улица в Новотроицке